

Lokalizacje

Austria 
 Ried im Innkreis – powiat w kraju związkowym Górna Austria
 Ried im Innkreis – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 Ried im Oberinntal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck
 Ried im Traunkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Ried im Zillertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Ried in der Riedmark – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Ried – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Szwajcaria 
 Ried – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Ried-Brig – gmina w kantonie Valais
 Ried bei Kerzers – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Lac

Osoby 
 Amy Ried – amerykańska aktorka

Inne 
 SV Ried – austriacki klub piłkarski

Zobacz też 
 Reed
 Riet
 Rieth